Hochzeitspalast bezeichnet folgende Gebäude:
 Hochzeitspalast Aşgabat in Aşgabat, Turkmenistan
 Hochzeitspalast (pl. Pałac Ślubów) in Radom, Polen; siehe Moniuszko-Straße 9
 Hochzeitspalast Tiflis, ehemaliger Veranstaltungsort in Tiflis, Georgien